Darwen FC (celým názvem: Darwen Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Darwen v nemetropolitním hrabství Lancashire. Klubové barvy byly červená a bílá.

Založen byl v roce 1870 a patřil tak mezi průkopníky profesionalismu na severu Anglie. V roce 1891 přistoupil do Football League, tehdejší nejvyšší anglické profesionální soutěže. Ve Football League setrval až do roku 1899, kdy byl hlasováním vyloučen z elitní společnosti anglických profesionálních klubů. V pozdějších fázích existence klub účinkoval v čistě amatérských soutěžích (např.: Lancashire Combination nebo Cheshire County League). V roce 2009 byl kvůli dluhům poslán londýnským Vrchním soudem poslán do likvidace.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Anchor Ground s kapacitou 4 000 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 1880/81
 FA Trophy
 3. předkolo: 1969/70
 FA Vase
 3. kolo: 1989/90

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1891: Football Alliance
 1891–1892: Football League
 1892–1893: Football League Second Division
 1893–1894: Football League First Division
 1894–1899: Football League Second Division
 1899–1903: Lancashire League
 1903–1909: Lancashire Combination (Division One)
 1909–1914: Lancashire Combination (Division Two)
 1920–1947: Lancashire Combination
 1947–1963: Lancashire Combination (Division One)
 1963–1966: Lancashire Combination (Division Two)
 1966–1967: Lancashire Combination (Division One)
 1967–1968: Lancashire Combination (Division Two)
 1968–1975: Lancashire Combination
 1975–1978: Cheshire County League
 1978–1982: Cheshire County League (Division One)
 1982–1984: North West Counties League (Division One)
 1984–1987: North West Counties League (Division Two)
 1987–1998: North West Counties League (Division One)
 1998–2008: North West Counties League (Division Two)
 2008–2009: North West Counties League (Division One)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1870
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2009
Sport v Lancashiru